Беломестнова — русская фамилия.

 Известные носители
 Беломестнова, Ксения (род. 1996) — эстонская пловчиха.
 Беломестнова, Ольга Егоровна (1921—2018) — Герой Социалистического Труда.